De Myrmecobiidae zijn een familie van roofbuideldieren (Dasyuromorphia). Deze familie bevat één geslacht en één soort en is daarom een monotypische familie.

Taxonomie 

 Familie Myrmecobiidae
 Geslacht Myrmecobius
 Myrmecobius fasciatus - Numbat - Waterhouse, 1836